Daitenku Taro Jurai parfois appelé Jésus-Christ de  est un personnage légendaire parfois identifié à Jésus-Christ. Selon une tradition locale familiale japonaise, considérée par certains comme un canular, celui-ci serait mort à Shingō, alors appelé Herai, à l'âge de 106, 114 ou 118 ans selon les versions. Le tombeau de Jésus est devenu une attraction touristique d'importance pour le petit village de Shingō situé dans la région de Tōhoku et la préfecture d'Aomori.

La légende de la vie de Jésus-Christ de Shingō 

En 1935, Koma Takenouchi, un prêtre shintoïste de la préfecture d'Ibaraki, affirma avoir découvert dans la bibliothèque de sa maison familiale un document supposé être le testament de Jésus-Christ. D'après ce document prétendu antique, non seulement Jésus-Christ de Shingō aurait habité à Herai (l'ancien nom de Shingō), mais aussi les deux tombes concernant lui-même et sa famille pourraient être trouvées à proximité du village. D'après Takenouchi, lorsqu'il réalisa la signification de sa découverte, il visita le village avec le cinéaste Banzan Toya qui aurait donné du crédit aussi à la légende du Jésus mort au Japon. Avec le maire du village de Shingo Denjiro Sasaki, ils « localisèrent » les tombes correspondant à deux monticules (appelées pyramides) dans le cimetière de famille de Sawaguchi le . Après la traduction du document en japonais moderne, Takenouchi et Toya affirmèrent que ces monticules correspondent aux tombes de « Daitenku Taro Jurai » et à celle des reliques de son frère « Isukiri » ou Isus Chri  et de leur mère, la Vierge Marie (une oreille d'Isukiri et une mèche de cheveux de Marie). Une copie du manuscrit est exposée au musée de Shingō mais l'original, saisi pendant la guerre car il contenait aussi des critiques du régime impérial, a brûlé dans l'incendie qui détruisit le tribunal de Tokyo.

Alors que la Bible ne fait aucune mention des années cachées de la vie de Jésus, le testament de Koma Takenouchi décrit que Jésus serait venu au Japon, dans la province d’Etchu, à l'âge de 21 ans, sous le règne de l'empereur Suinin (en japonais : 垂仁天皇), onzième empereur du Japon, pour y étudier la religion japonaise auprès d’un grand maître du Mont Fuji. Après avoir achevé ses études, Jésus serait retourné en Judée à 33 ans. Le testament donne une autre suite à l'histoire de Jésus que celle habituellement racontée  et déclare qu'après avoir été condamné à mort par Ponce-Pilate, Jésus se serait échappé avec des disciples en Sibérie où il resta quatre années en passant par diverses épreuves et grandes souffrances. C'est son frère Isukiri qui aurait été crucifié à sa place. Jésus-Christ de Shingō serait parti ensuite avec ses compagnons pour l'Alaska avant de prendre le bateau pour Hachinohe dans la préfecture d'Aomori au Japon. Il se serait marié au Japon avec une sainte femme nommée Myuko et aurait eu trois filles dont les descendants sont certains habitants du village de Shingō, telle la famille de Sanjiro Sawaguchi. Jésus-Christ de Shingō aurait fini sa vie à Herai à l'âge de 106, 114 ou 118 ans sous le nom japonais de Daitenku Taro Jurai, sans approche religieuse particulière. Il aurait exercé sa vie durant le métier de riziculteur. Ces documents de Koma Takenouchi ont été intégrés aux « trésors sacrés » ou « divins » de la secte shintoïste Kōso Kōtai Jingū Amatsukyō.

L'origine possible du mythe 
L'association de Jésus à Shingō pourrait provenir de l'association de son ancien nom se prononçant Herai avec le terme japonais pour désigner les Hébreux qui se prononce Heburai.

Plusieurs coutumes locales propres à Shingō et antérieures à la découverte du fameux manuscrit Takenouchi auraient donné du corps à la légende. Kenji Kosaka, un habitant du village, rapporte ainsi que jadis on dessinait des croix à l’intérieur des cercueils. , au début du , les enfants de Shingō portaient une étoile de David cousue au revers du col de leur vêtements et les prêtres bouddhistes dessinaient une croix sur le front des bébés pour leur première sortie, ce qui n'est pas sans rappeler les pratiques des Kakure Kirishitan.

Il est également possible que cette tradition du Christ de Shingō puise ses sources dans un passage de chrétiens américains en provenance de la base de Misawa ou de missionnaires catholiques au  et dans des pratiques anciennes des Kakure Kirishitan, crypto-chrétiens japonais à l'époque d'Edo. Ces chrétiens « cachés » continuèrent, après la révolte de Shimabara, à pratiquer leur culte dans des pièces secrètes au sein de résidences particulières. Au fil du temps, les figures des saints et de Marie prirent l’apparence de statues bouddhiques traditionnelles ; les prières furent adaptées pour ressembler à des chants bouddhistes, tout en conservant nombre de vocables étrangers, tirés du latin, du portugais ou de l'espagnol. Les livres chrétiens étant confisqués par les autorités, la Bible et la liturgie furent transmises oralement. En raison de l'expulsion du clergé catholique et évangélique au , la communauté chrétienne kakure s'était appuyée sur des responsables laïcs pour conduire les services. Dans certains cas, les communautés s'éloignèrent de la doctrine chrétienne en perdant le sens des prières : leur religion devint une variante de culte des ancêtres, mais ces « ancêtres » étaient leurs martyrs chrétiens.

Tourisme 
Une plaque commémorative en caractères hébraïques offerte par la ville de Jérusalem et déposée en 2004 par Eli Cohen (ambassadeur d'Israël) a été posée dans l'espace situé entre la « tombe de Jésus » et celle de son jeune frère Isukiri (ou Isus Chri) sans qu'on sache qui repose dans ces tombes.

Un musée est ouvert à l'attention des touristes.  à  Japonais visitent cet endroit chaque année.

Des pèlerins assistent également chaque année en juin le Kirisuto Matsuri (« Festival du Christ »), pendant lequel sont entonnés des vieux chants traditionnels du village. Les paroles semblent être de l'hébreu déformé par 2000 ans de transmission orale. À cette occasion, seize vierges vestales dansent autour de la tombe.

La thèse du canular 
Il est possible que les faits relatés trouvent leur origine dans les récits des premiers missionnaires catholiques, dans les pratiques anciennes des Kakure Kirishitan ou dans une tradition relatée par des descendants d'anciennes communautés hébraïques. Il est probable que ces récits légendaires aient été amplifiés par la population locale dans l'espoir d'une reconnaissance d'un tourisme naissant. Wado Kosaka, transcripteur des écrits originaux de Koma Takenouchi, acquit une certaine notoriété en prenant contact avec un objet volant non identifié devant les caméras télévisées durant les années 1970. La découverte en 1935 des deux monticules (appelées pyramides) situés près de Shingō par Katsutoki Sakai et Banzan Toya . Le maire de Shingō, Denjiro Sasaki (en japonais 佐々木伝次郎) souhaitait en effet donner à l'époque un essor touristique d'importance à son village et  À noter que .

Les documents de Takeuchi font partie d'une collection de textes prétendument antiques et . Kiyomaro Takeuchi (1874-1965) doit être considéré comme la plus importante source de ces idées. Il était un prêtre du sanctuaire Koso Kotai Jingu, qui était à l'origine situé près de Shinmei (préfecture de Toyama), et se trouve maintenant dans Isohara (préfecture d'Ibaraki). Le contenu le plus important de la doctrine propagée par son mouvement était l'idée de la supériorité absolue du Japon sur les autres nations et la souveraineté du Japon sur le monde entier. Malgré son attachement à l'Empereur (en japonais : Tennō, 天皇) et un attrait pour les hauts aristocrates militaires et nationalistes impérialistes de la période restrictive des années 1920 et 1930, . Takeuchi Kiyomaro a été emprisonné en 1936 avec d'autres membres sous le motif de faute de lèse-majesté. Le groupe s'est organisé à nouveau après la Seconde Guerre mondiale, mais a été démantelé en 1950.

Il semble impossible de dater exactement les tombes de Shingō, les documents originaux ayant disparu.

Il n'en reste pas moins que de nos jours la légende de Jésus-Christ de Shingō est devenue une attraction touristique d'importance pour ce petit village. Aucun message spirituel, ni forme religieuse particulière n'existe en dehors d'une respectueuse mais très anecdotique vénération. L'histoire de Shingō fait régulièrement les titres de l'actualité.

Les premiers missionnaires chrétiens au Japon 

Il n'est pas impossible que ces idées d'un Christ venu au Japon trouvent leur origine dans l'action des premiers missionnaires chrétiens nestoriens qui se sont rendus au Japon. Ayant étudié les langues perses et syriaques à l'Université d'Oxford, Peter Yoshiro Saeki découvrit dans le livre japonais Shoku Nihongi la preuve de la visite d'un missionnaire persan (Keikyoto) appelé Rimitsui ou Limitsi à Nara en 736, missionnaire qui aurait été le père de Yesbuzid (Jazedbuzid), constructeur de la Stèle nestorienne en Chine.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Religion au Japon
 Kakure Kirishitan
 Christologie non chrétienne

Bibliographie 

  Rinjirō Sodei, John Junkerman, Shizue Matsuda, Dear General MacArthur: Letters from the Japanese During the American Occupation, page 166 (lettre de Banzan Toya), Rowman & Littlefield, 2001.
  Phillip Wood, « Jesus in Japan », FATE, .
  Franz Lidz, « The little known legend of Jesus in Japan », Smithsonian magazine (History & Archeology), .
  Where Jesus spent his old age, Time magazine, .
  Tiziano Terzani, Jesus Kirisuto in Japan, Der Spiegel, le . 
 Frédérique Amaoua, « Au Japon, le Christ… », Libération, le .
  Roma ho koyo, 1927.
  Articles du Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society de 1932 à 1936.
  Shina Kirisutokyo no kenkyu, Showa 18-24 [1943-49], 4 vols.
  Ben Ami-Shillony, The Jews and the Japanese: The Successful Outsiders, pp. 134–5, Rutland, VT : Tuttle, 1991.
  Rabbin Marvin Tokayer, Nihon-Yudaya, Huin no Kodaishi (Japan-Israel, A Sealed Ancient History).
  Joseph Eidelberg, Nihon-shoki to Nihon-go no Yudaya Kigen (Jewish Origin of Nihon-shoki and Japanese).
  Yair Davidi, Lost Israelite Identity, 1996.
  Yair Davidi, Ephrain, 1995.

Liens externes 
 
 
 
  Mary King, « Jesus in Japan », Metropolis.
  Duncan Bartlett, « The Japanese Jesus trail », BBC News, le .
 .

Christianisme au Japon
Christologie
Controverse en histoire au Japon